(von) Achté, (von) Agthe, Agte () kan syfta på:

Agthe 
 Adam Georg von Agthe (Achté) (1777–1826)
 Adolf (Wilhelm Wulf August (1863–1941), norsk arkitekt
 Andreas Michael Agthe (1762–1817)
 Arend Agthe (född 1949), tysk regissör
 Carl Agthe (1806–1877), tysk teolog och pedagog
 Carl (Karl) Christian Agthe (1762–1797), tysk kompositör och organist
 (Wilhelm Johann) Albrecht Agthe (1790–1873), tysk musikpedagog
 (Kurt) "Curt" (Friedrich Coelestin) Agthe (1862–1943), tysk genre- och landskapsmålare
 Kai Agthe (född 1970), tysk författare
 Klaus (Erich) Agthe (född 1930), tysk affärsman och författare
 Monika Seck-Agthe (född 1954), tysk författare och journalist

Achté 
 Lorenz Nikolai Achté (1835–1900) ∞ Emmy Strömer
 Aino Ackté, född Achté (1876–1944), finländsk librettist och operasångare (sopran)
 Emmy (Charlotta) Achté, född Strömer (1850–1924), finländsk sångerska, mezzosopran
 Irma Achté, konstnärsnamn: Irma Tervani (1887–1936), finländsk sångerska
 Kalle Achté (född 1928)

Källor 

Finländska släkter
Ryska efternamn
Ryska släkter
Tyska efternamn
Norska släkter